Athamanta rigida är en flockblommig växtart som beskrevs av Jens Wilken Hornemann. Athamanta rigida ingår i släktet Athamanta och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
rigida